Забайка́лец — житель Забайкалья, Забайкальского края или посёлка Забайкальска. Также может означать:

Топонимы 
 Забайкалец — село в Поронайском городском округе Сахалинской области России.
 Забайкалец — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Спорт 
 «Забайкалец»/СКА/«СКА-Забайкалец» — читинский футбольный клуб.
 «СКА-Забайкалец-Энергия» — читинская команда по хоккею с мячом.

Прочее 
 «Забайкалец» — российский лёгкий бронепоезд первой половины XX века.

См. также 
 
 
 «Забайкалка» — читинский женский волейбольный клуб.